Gameplayer TV eller GPTV är ett webbaserat tv-program som produceras av nätmedien Gameplayer.se. GPTV är utformat (till skillnad från andra liknande produktioner) runt spel som livsstil istället för traditionell konsumentupplysning. Detta återspeglas i att programmet inte har någon distinkt nisch samt att inslagen har bred spridning. Gameplayer TV sändes först enbart på webben, men började sedan även sända i TV400. I dagsläget ligger programmet på is, bland annat på grund av nedskärningar bland personalen på Gameplayer.

Det första programmet visades offentligt den 5 maj 2006 i samband med en nylansering av Gameplayer. 

Programledare: Sebastian Axelsson

Spelexpert: Andreas Berg

Externa länkar 
Gameplayer TV 
Gameplayer 

Svenska TV-program